Branscomb bezeichnet:

 Branscomb (Kalifornien)
 Branscomb-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Ellsworthland
 Branscomb Peak, Berggipfel im Ellsworthgebirge des westantarktischen Ellsworthlands

Branscomb ist der Familienname folgender Personen:
 Harvie Branscomb (1894–1998), Kanzler der Vanderbilt University von 1946 bis 1963
 John Warren Branscomb (1905–1959), amerikanischer Bischof der Methodistischen Kirche
 Lewis M. Branscomb (* 1926), US-amerikanischer Physiker und Vorsitzender des National Science Board von 1980 bis 1984

Siehe auch:
 Branscombe (Begriffsklärung)